Guillermo Calegari ist der Name folgender Personen:

* Guillermo Calegari (Segler, 1924) (* 1924), argentinischer Regattasegler
 Guillermo Calegari (Segler, 1951) (* 1951), argentinischer Regattasegler